Rhacocarpus är ett släkte av bladmossor. Rhacocarpus ingår i familjen Hedwigiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhacocarpus